Топ-модель по-американски, 3 сезон — третий сезон американского реалити шоу «Топ-модель по-американски». Реалити-шоу транслировалось на телеканале UPN с 22 сентября по 15 декабря 2004 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Ford Models
 Разворот в журнале Elle Magazine
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl
Судьями в третьем сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Дженис Дикинсон, фотограф Найджел Баркер, дизайнер Нол Марин. В этом сезоне девушки путешествовали на Ямайку в Монтего-Бей и в Токио, Япония. В третьем сезоне победила 19-летняя Ева Марсиль Пигфорд из Лос-Анджелеса (Калифорния).

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница исключена
  Участница победила в шоу
  Участница выиграла конкурс
  Участница исключена вне судейства

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

3 сезон
Телесезоны США 2004 года